Salbamans puede referirse a: 

 el nombre común de la planta Lonicera etrusca; o
 el nombre común de la planta Lonicera xylosteum.